Ця стаття містить перелік німецької бронетехніки періоду Другої світової війни, а також відповідних позначень.

Позначення 
Спеціальна номенклатура Sonderkraftfahrzeug (Sd Kfz) формувалася Управлінням озброєнь і поширювалась на всі види рухомої військової техніки (мотоцикли, автомобілі, тягачі, танки, САУ, ЗСУ і т. д.) Індекс складався з абревіатури Sd Kfz () (зондер Крафтфарцойг)), тобто «автомобіль спеціального призначення») і порядкового номера, записаного арабськими цифрами. Приклад такого позначення: Sd Kfz 101 — легкий танк Pz.Kpfw I (T-I).

Армійська номенклатура складалася із скороченої назви бронетехніки з наступним позначенням порядкового номера римською цифрою і позначення модифікації. Модифікація позначалася літерою по порядку (звичайно заголовної, іноді малої) після скорочення «Ausf.» (), тобто «модель»). Приклад позначення модифікації: Ausf. B (друга модифікація).

Були прийняті такі скорочені позначення для зразків бронетехніки:

Приклад позначення: Pz II Ausf L — легкий танк Panzer II модифікації L («Лукс»).

Див. також 
 Панцерваффе
 Панцергренадери
 Танкові війська СРСР
 Список танкістів-асів Другої світової війни
 Виробництво радянської бронетехніки за часів Другої світової війни
 Позначення трофейної техніки в Третьому Райху
 Танки з індексом VK

Література 

 И. П. Шмелёв. Бронетехника Германии 1934—1945 гг.: Иллюстрированный справочник — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 271 с., [16] л. цв. ил. ISBN 5-17-016501-3 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-271-02455-5 (ООО «Издательство Астрель»);
 И. П. Шмелёв Танк «Тигр» М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 128 с., ил. ISBN 5-17-010276-3 (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-271-02959-X (ООО «Издательство Астрель»);
 Г. Л. Холявский Энциклопедия бронетанкового вооружения и техники. Колёсные и полугусеничные бронеавтомобили и бронетранспортёры, 1901—1945 гг. — Мн.: ООО «Харвест», 2004. — 656 с.: ил. ISBN 985-13-1765-9

Посилання 
 Розташування німецької бронетехніки
 Книги про середній німецький танк Panzerkampfwagen IV

Збройні сили Німеччини у Другій світовій війні
Танки Німеччини
Позначення військової техніки
Військові акроніми